Panschab steht für:

 Justin Panschab (1859–1930), Zisterzienser und 60. Abt von Stift Lilienfeld
 Panschab (Gemeinde Sankt Georgen), Ortsteil von Sankt Georgen am Walde, Bezirk Perg, Oberösterreich